De NASDAQ Composite geeft de koersontwikkeling weer van alle aandelen genoteerd aan de NASDAQ. De index bestaat dan ook sinds de oprichting van de beurs NASDAQ op 5 februari 1971. Destijds begon men met een koers van 100 punten. De beurs en dus de index worden gedomineerd door technologie aandelen. Dat maakt de index bijzonder volatiel.

Handel
Als men het heeft over de stand van "de NASDAQ", dan heeft men het over de NASDAQ Composite. In de NASDAQ-100, met de 100 grootste bedrijven met een notering op deze beurs, vindt meer handel plaats met derivaten als opties en futures. Men kan in de NASDAQ Composite beleggen via een Exchange Traded Fund. De handel in trackers op de NASDAQ-100-index is echter goedkoper, via de in de Verenigde Staten populaire QQQ tracker (de "Cubes").

Samenstelling
De weging van de fondsen in de index wordt bepaald door de marktkapitalisatie van de ondernemingen. Er zijn meer dan 3000 bedrijven opgenomen in de NASDAQ Composite. Toch hebben enkele grote aandelen een buitengewoon grote weging. Het grootste fonds, Microsoft, heeft door haar omvang zelfs een wegingspercentage van 9%.

Zie ook
 NASDAQ
 NASDAQ-100

Externe links 
 ^IXIC
 ETF op de Nasdaq Composite NASDAQ: ONEQ
 ETF op de Nasdaq 100 index NASDAQ: QQQQ

Beursindex
Bedrijf genoteerd aan de NASDAQ